В парному розряді жіночого тенісного турніру Fortis Championships Luxembourg 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Кім Клейстерс і Жанетта Гусарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Квета Пешке і Барбара Ріттнер 4-6, 6-3, 7-5.

Сіяні пари 

Відсутня
 Кім Клейстерс /  Жанетта Гусарова (чемпіонки)

 Наталі Деші /  Мейлен Ту (1-ше коло)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Fortis Championships Luxembourg